Nebo kan syfta på:

 NeBo – ett musikalbum från den kroatiska sångerskan Nina Badrić
 Nebo (sång av Nina Badrić) – sång av kroatiskan Nina Badrić
 Nebo (gud) – babylonsk gud
 Nebo (skorpionsläkte) – ett släkte av skorpioner

Geografi

Jordanien 

 Nebo (berg) – ett berg i höglandet Abarim

USA 

 Nebo, Illinois, Pike County, 
 Nebo, Hopkins County, Kentucky, 
 Nebo, Muhlenberg County, Kentucky, 

Robotskapade USAförgreningar